Con il termine Hotel da incubo ci si può riferire ai seguenti programmi televisivi:
 Hotel da incubo: reality show statunitense del 2012 condotto da Anthony Melchiorri, prodotto da Atlas Media per Travel Channel e trasmesso doppiato in italiano da Fine Living;
 Hotel da incubo: reality show statunitense del 2012 condotto da Gordon Ramsay, prodotto da Fox e trasmesso doppiato in italiano da Real Time;
 Hotel da incubo Italia: reality show italiano del 2015 condotto da Antonello Colonna, prodotto da Discovery Italia per Nove.